Вулиця Миколи Трублаїні — вулиця в місті Калуші.
 Вулиця Миколи Трублаїні — вулиця у Святошинському районі міста Києва.

Вулиці, названі на честь людей